Сергей Солдатов:
 Солдатов, Сергей Александрович (1948—2003) — советский и российский юрист, доктор наук, профессор.
 Солдатов, Сергей Викторович (род. 1970) — российский футболист и украинский тренер.
 Солдатов, Сергей Иванович (1933—2003) — эстонский и советский диссидент.